Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Željko Franulović e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Markus Günthardt 6–4, 4–6, 6–4.

Teste di serie 

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Markus Günthardt (campioni)

 Ángel Giménez /  Jairo Velasco, Sr. (quarti di finale)
 Željko Franulović /  Balázs Taróczy (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1980